Laneuveville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laneuveville-en-Saulnois, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Laneuveville-devant-Nancy, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Laneuveville-devant-Bayon, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Laneuveville-derrière-Foug, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Laneuveville-aux-Bois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,